«36 безумных кулаков» (, ) — художественный фильм 1977 года, снятый режиссёром Чэнь Чжихуа.

Сюжет 
Молодой человек решает учиться кунг-фу, чтобы отомстить за смерть своего отца, мирного лавочника, который был убит маньчжурскими бандитами. Для этого он отправляется в Шаолинь, но из-за того что его не берут он устраивается в небольшую школу. Но прогресса не видно и парень начинает терять веру до тех пор, пока не встречает бродячего пьяницу. Вскоре пьяница начинает обучать парня настоящему мастерству.

В ролях

Производство 
Постановкой боевых сцен фильма занимался Джеки Чан.

Примечания

Ссылки 
 «36 безумных кулаков» на сайте
 

Тридцать
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1977 года